Четвёртый дивизион Футбольной лиги () — четвёртый уровень в системе футбольных лиг Англии с 1958 по 1992 год. После основания Премьер-лиги дивизион под текущим названием прекратил существование, а четвёртой по значимости лигой в Англии стал Третий дивизион (который позднее изменил название на Лигу 2).

См. также 
 Список победителей четвёртого дивизиона в системе футбольных лиг Англии

Примечания

Ссылки 

4